Arferusaq bezeichnet:
 Arferusaq (Berg), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Arferusaq (Insel), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland